JMX steht für:
 Java Management Extensions

jmx steht für:
 Coicoyán (ISO-639-3-Code), Variation des Silacayoapan, eine der Einzelsprachen des Mixtekischen

Abkürzung